Alenka Dovžan (née en 1976), ancienne skieuse alpine slovène.
 Miha Dovžan (né en 1994), biathlète slovène.